La Traversée (novel·la de 1998), novel·la de Philippe Labro de 1998
 La Traversée (pel·lícula de 2001), pel·lícula de 2001 dirigida per Sébastien Lifshitz
 La Traversée (pel·lícula de 2012), pel·lícula de 2012 dirigida per Jérôme Cornuau
 La Traversée (pel·lícula de 2013), documentari dirigit de 2013 per Élisabeth Leuvrey
 La Traversée (novel·la de 2015), novel·la de Jean-Christophe Tixier de 2015
 La Traversée (pel·lícula de 2017), pel·lícula d'animació de 2017 dirigida per Florence Miailhe
 La Traversée (pel·lícula de 2018), documentari de 2018 dirigit per Romain Goupil i Daniel Cohn-Bendit
 La Traversée (pel·lícula de 2020), pel·lícula de 2020 dirigida per Johanne Helgeland
 La Traversée (pel·lícula de 2021), pel·lícula francotxecoalemanya d'animació de 2021 dirigida per Florence Miailhe
 La Traversée (pel·lícula de 2022), pel·lícula francesa de 2022